Герман фон Оппельн-Брониковски (;  — ) — генерал-майор вермахта, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.

Первая мировая война 
С 19 декабря 1917 года — лейтенант (после кадетского училища). Служил в оккупационных частях в Варшаве. Несмотря на неучастие в боевых действиях — получил Железные кресты обеих степеней.

Между войнами 
Продолжил службу в рейхсвере, в кавалерии.

На летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине в составе немецкой команды по конному спорту получил золотую медаль в выездке.

К началу Второй мировой войны — командир кавалерийского эскадрона, майор.

Вторая мировая война 
После начала Второй мировой войны был назначен командиром разведбатальона 24-й пехотной дивизии. Участвовал в Польской кампании.

С 1 апреля 1940 года — переведён в штаб главнокомандования сухопутных сил. С 1 августа 1940 — подполковник.

15 января 1942 года — назначен командиром 11 танкового полка шестой моторизованной дивизии (в районе Брянска). С 1 февраля 1942 — полковник. 25 ноября 1942 — получил лёгкое ранение.

1 января 1943 года — награждён Рыцарским крестом. 13 июля 1943 — попал под ошибочный авианалёт немецкой авиации, тяжело ранен. Отправлен в офицерский резерв, в качестве компенсации за ранение от своих — награждён Золотым немецким крестом.

В июне 1944 года — вновь командует танковым полком во время вторжения американо-британских войск во Францию. Полк был уничтожен в районе Кана, полковник Брониковски награждён в июле 1944 — Дубовыми листьями к Рыцарскому кресту и вновь отправлен в офицерский резерв.
Однако в ноябре 1944 года — фон Брониковски был назначен командиром 20-й танковой дивизии и отправлен на Восточный фронт (в Восточную Пруссию). А уже 30 января 1945 года (в честь годовщины назначения Адольфа Гитлера канцлером Германии) — фон Брониковски произведён в звание генерал-майора.

20-я танковая дивизия отступила в Польшу, затем в Германию. В качестве поощрения фон Брониковски был награждён 17 апреля 1945 года Мечами к Рыцарскому кресту с Дубовыми Листьями. Затем генерал-майор фон Брониковски оставил свою дивизию и отправился на запад, где успешно сдался в американский плен.

В отставке 
Принимал активное участие в качестве гражданского советника в формировании нового Бундесвера. Был тренером канадской сборной по конному спорту на Олимпийский играх 1964 года в Токио.

Награды 
  (Великое герцогство Гессен)
 Железный крест (1914) 2-го и 1-го классов
 Пряжка к Железному кресту (1939) 2-го и 1-го класса
 Нагрудный знак «За танковую атаку»
 Нагрудный знак «За ранение» (1939) в чёрном
 Немецкий крест в золоте (7 Август 1943)
 Рыцарский крест (1 Январь 1943)
 с Дубовыми листьями, (28 Июль 1944) (536-й)
 с Мечами (17 Апрель 1945) (142-й).

Ссылки 
 Lexikon der Wehrmacht  
 Награды Германа фон Оппельн-Брониковски 

Награждённые медалью «За танковую атаку»
Конники Германии
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1936 года
Конники на летних Олимпийских играх 1936 года
Танкисты Второй мировой войны
Генерал-майоры (вермахт)